Sarah Connor može preusmjeravati na: 
Sarah Connor (pjevačica), njemačka pop/R&B/soul pjevačica i plesačica
Sarah Connor (album), album od pjevačice iznad, izdan 2004. godine

Sarah Connor (Terminator), izmišljeni lik iz filmova Terminator
Terminator: The Sarah Connor Chronicles, televizijska serija s likom iznad